Miejscowości w Nowej Zelandii:
 Hampden – miejscowość w regionie Otego

Miejscowości w USA:
 Hampden – jednostka osadnicza w stanie Maine, w hrabstwie Penobscot
 Hampden – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Penobscot
 Hampden – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Hampden
 Hampden – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Ramsey
 Hampden – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Columbia
Gminy w USA:
 Hampden (ang. Hampden Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Coffey
 Hampden (ang. Hampden Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Penobscot
 Hampden (ang. Hampden Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Hampden
 Hampden (ang. Hampden Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Kittson
 Hampden (ang. Hampden Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Cumberland
 Hampden (ang. Hampden Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Columbia
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Hampden (ang. Hampden County) – w stanie Massachusetts
Inne:
 Handley Page Hampden – brytyjski bombowiec z okresu II wojny światowej